Brenz (rivier), een zijrivier van de Donau in Duitsland
Brenz (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren